Товари́ство Украї́нських Пра́вників, при Всеукраїнської Академії Наук у Києві  — товариство, засноване 1921 для вивчення права і наук. популяризації правничих знань. Чл. Т. У. П. (1921 — 28 від 35 до 70) діяли в різних комісіях і секціях ВУАН. Гол. Т. У. П. були: О. Левицький, О. Гуляев, О. Малиновський, секретар — В. Язловський. В кін. 1920-их pp. Т. У. П. ліквідовано.

Товариство Українських Правників у Львові, засноване 1909 як Товариство укр.-руських правників з обширом діяльності в Галичині. Т. У. П. об'єднувало чл. різних правничих професій (у тому ч. і з наук. зацікавленнями) з метою організованого вияву правників у гром. житті. Ініціатор і перший гол. С. Дністрянський; між двома світовими війнами найдовше були гол. В. Децикевич і З. Лукавецький. Т. У. П. видавало до першої світової війни «Правничий Вісник», а в 1914 скликало правничий з'їзд у Львові. Чл. Т. У. П. співпрацювали з Союзом Укр. Адвокатів, гол. у вид. ж. «Життя і Право». З приходом сов. влади у 1939 Т. У. П. було ліквідоване.

Товариство Українських Правників у Нью-Йорку, організація правників-емігрантів по другій світовій війні; засноване 1949 з членством з різних міст США, а з 1955 і з-поза США. Перший гол. Лев Ганкевич, згодом довгий час Б. Дзерович, з 1976 — В. Савчак. Товариство видає неперіодично зб. «Правничий Вісник» (1955, 1963 і 1973); співпрацює в Конференції укр. акад. проф. організацій.

Товариство Українських Правників у Канаді у 1960-их pp. очолювалося Михайлом Шкільним — правником родом з Галичини.

Див. також 
 Союз українських адвокатів
 Каратницький Модест — голова

Література

Посилання 
 Правниче товариство при ВУАН // 
 Правничий вісник // 
 Товариство українських правників // 
 Товариство українсько-руських правників // Юридична енциклопедія

Українські правники
Українські товариства
Військові організації України